Си́лвиш (порт.) и Си́лвис (браз.) ()

 Силвиш — город в Португалии
 Силвис — муниципалитет в Бразилии

См. также 
 Силвис